IBC is een drieletterafkorting die kan betekenen:

Organisatie
 Internationaal Botanisch Congres
 International Baptist Church of International Baptist Convention, een verband van ruim 70 kerken in 27 landen 
 International Broadcasting Convention , een jaarlijks congres in de RAI 
 Internationale Beelden Collectie (IBC) van Rotterdam
 Intercontinental Broadcasting Corporation, een Filipijns televisiestation
 Internationaal Bloembollen Centrum (IBC) 
 International Blues Challenge, een internationale competitie voor bluesmuziek in Memphis (Tennessee)
 International Brush Company (Ebrush), fabrikant van onkruidborstels
 International Beer Challenge, een jaarlijkse biercompetitie
 Intermediate Bulk Containers, een standaard maat container.
 IBC is ook een bouwonderneming, welke nu onderdeel is van  Heijmans IBC Bouw

Andere
 Inflammatory Breast Cancer (Inflammatoire Borstkanker)
 Een internationale code voor de constructie en de uitrusting van schepen, zie IBC-code
 Infanterie Beveiligings Compagnie. Zie Infanterie Beveiligingscompagnie RvH
 Intermediate Bulk Container. Zie ADR (transport over land)
 Isoleren, Beheersen en Controleren. Zie bodemsanering
 Intermediate bulk containers.